HMS „King George V” – nazwa trzech okrętów brytyjskiej Royal Navy, noszących imię króla Jerzego V:
 HMS „King George V” – planowany pancernik typu Orion, ostatecznie zwodowany  w 1911 roku jako .
  – pancernik typu King George V, w służbie w latach 1912-1924.
  – pancernik typu King George V, w służbie w latach 1940-1957.

King George V